Ранчо Солис има више значења:

 Ранчо Солис (Тлалистак де Кабрера), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо Солис (Сантијаго Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику